Daily Times peut désigner plusieurs journaux :
Daily Times, journal quotidien pakistanais de langue anglaise, publié à Lahore ;
Daily Times Chronicle, anciennement Woburn Daily Times, journal quotidien américain  de langue anglaise, publié à Woburn (Massachusetts) ;
The Daily Times of Nigeria, journal quotidien nigérian de langue anglaise, publié à Lagos.